Сенендедж — місто на заході Ірану, адміністративний центр провінції Курдистан.
 Сенендедж (аеропорт)